Та́ра Па́трік ():

 Один з псевдонімів порноакторки Тери Патрік
 Справжнє ім'я акторки Кармен Електри

Сторінки зі списками однофамільців-тезок